Villa Rosario bezeichnet:

 Villa Rosario (Sabaya), Ortschaft in der Provinz Atahuallpa in Bolivien
 Villa Rosario (Santistevan), Ortschaft in der Provinz Santistevan in Bolivien
 Villa Rosario de Wilacala, Ortschaft im Departamento La Paz in Bolivien
 Kanton Villa Rosario, Gemeindebezirk im Departamento Oruro in Bolivien

Siehe auch:
 Villa del Rosario